Olathe peut faire référence à :
 Olathe, un prénom féminin d'origine amérindienne ;
 Olathe, une ville du Kansas, aux États-Unis ;
 Olathe, une ville du Colorado, nommée d'après la précédente.

Homonymie de localités aux États-Unis